Cherry Lake ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Cherry Lake (Victoria)

in Kanada:
 Cherry Lake (Alberta)
 Cherry Lake (East Kootenay, British Columbia)
 Cherry Lake (Strathcona, British Columbia)
 Cherry Lake (Manitoba)
 Cherry Lake (Algoma District, Ontario)
 Cherry Lake (Cochrane District, Ontario)
 Cherry Lake (Kenora District, Ontario)
 Cherry Lake (Peterborough County, Ontario)
 Cherry Lake (Rainy River District, Ontario)
 Cherry Lake (Division No. 6, Saskatchewan)
 Cherry Lake (Division No. 13, Saskatchewan)
 Cherry Lake (Division No. 18, Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Cherry Lake (Eagle County, Colorado)
 Cherry Lake (Saguache County, Colorado)
 Cherry Lake (Lake County, Florida)
 Cherry Lake (Madison County, Florida)
 Cherry Lake (Sumter County, Florida)
 Cherry Lake (Illinois)
 Cherry Lake (Iowa)
 Cherry Lake (Kalifornien)
 Cherry Lake (Kentucky)
 Cherry Lake (Michigan)
 Cherry Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 Cherry Lake (Lake County, Minnesota)
 Cherry Lake (Beaverhead County, Montana)
 Cherry Lake (Madison County, Montana)
 Cherry Lake (New Jersey)
 Cherry Lake (New Mexico)
 Cherry Lake (Eddy County, North Dakota)
 Cherry Lake (Kidder County, North Dakota)
 Cherry Lake (McLean County, North Dakota)
 Cherry Lake (South Dakota)
 Cherry Lake (Washington)
 Cherry Lake (Wisconsin)